Pompidou ist der Familienname folgender Personen:
 Claude Pompidou (1912–2007), Frau von Georges Pompidou
 Georges Pompidou (1911–1974), französischer Politiker, Staatspräsident
 Xavier Pompidou (* 1972), französischer Autorennfahrer

Siehe auch:
 Le Pompidou